Алкасовашский договор — заключённый 4 сентября 1479 года в местечке Алкасоваш договор между католическими королями с одной стороны и португальским королём Афонсу V и его сыном Жуаном — с другой, который завершил войну за кастильское наследство.

Предыстория 
После смерти в 1474 году короля Энрике IV на корону Кастилии и Леона стали претендовать его младшая единокровная сестра Изабелла (замужем за Фердинандом Арагонским) с одной стороны, и дочь покойного короля Хуана Бельтранеха — с другой. В 1475 году Хуана вышла замуж за своего дядю по матери, короля Португалии Афонсу V и стала королевой Португалии, в результате чего Португалия вступила в войну на её стороне.

Помимо собственно войны за династические права, португальский и кастильский флоты схватывались на морях, стремясь поставить под контроль пути к заморским территориям. В итоге католические короли сумели одержать победу на суше, но португальцы оказались победителями на море. После этого обе стороны сели за стол переговоров и подписали договор, зафиксировавший создавшееся положение.

Договор 
Основные положения договора были следующими:
 Афонсо и Хуана отказываются от своих претензий на кастильский трон в пользу католических королей, которые, в свою очередь, отказываются от претензий на трон Португалии;
 из спорных территорий в Атлантике за Кастилией оставались лишь Канарские острова, права на остальные владения (Мадейра, Азорские острова, Кабо-Верде и Гвинею) закреплялись за Португалией, которая также получила исключительные права на завоевание королевства Фес;
 за Португалией закреплялись исключительные права на плавание, завоевания и торговлю в Атлантическом океане южнее Канарских островов, включая территории, которые будут открыты в будущем;
 Португалия получила компенсацию военных расходов в виде приданого принцессы Изабеллы, которая вышла замуж за принца Афонсу;
 Афонсу и Изабелла должны были оставаться в Португалии до достижения совершеннолетия, все расходы по их пребыванию несли католические короли;
 Хуана Бельтранеха получала возможность выбора —— либо выйти замуж за принца Хуана Астурийского, либо уйти в монастырь (Хуана предпочла монастырь);
 сторонники Афонсо и Хуаны в Кастилии получали прощение.

Итоги и последствия 
В связи с тем, что договор запрещал кастильским кораблям плавать южнее Канарских островов без специального португальского разрешения, это подтолкнуло католических королей в 1492 году поддержать экспедицию Христофора Колумба, решившего плыть на запад.

Ссылки 

 Перевод текста договора на английский язык

Мирные договоры Средневековья
Международные договоры Португалии
Международные договоры Испании
Международные договоры XV века
1479 год
Договоры по алфавиту